Fukumori ist der Familienname folgender Personen:

 Akito Fukumori (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Kenta Fukumori (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Michika Fukumori (* 1969), japanischer Jazz-Pianistin
 Naoya Fukumori (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Shin’ya Fukumori (* 1984), japanischer Jazz-Schlagzeuger